Кастеллини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кастеллини, Лучано (род. 1945) — итальянский футболист, вратарь.
 Кастеллини, Паоло (род. 1979) — итальянский футболист, левый защитник.